Kenneth Regan (crimineel), een crimineel partner van William Horncy

 Kenneth Regan (schaker), een Amerikaanse 'schaakdetective' en professor in de wiskunde en computerwetenschappen